Dit is een lijst van planetoïden 113801-113900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113801 - || 2002 TM205 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113802 - || 2002 TD206 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113803 - || 2002 TJ206 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113804 - || 2002 TA207 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113805 - || 2002 TF207 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113806 - || 2002 TM208 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113807 - || 2002 TB209 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113808 - || 2002 TC209 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113809 - || 2002 TC210 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113810 - || 2002 TG210 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113811 - || 2002 TZ210 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113812 - || 2002 TK211 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113813 - || 2002 TN212 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113814 - || 2002 TG213 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113815 - || 2002 TA215 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113816 - || 2002 TM216 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113817 - || 2002 TN216 || 6 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113818 - || 2002 TR216 || 6 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113819 - || 2002 TQ217 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113820 - || 2002 TX218 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113821 - || 2002 TM221 || 6 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113822 - || 2002 TS221 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113823 - || 2002 TY221 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113824 - || 2002 TG222 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113825 - || 2002 TS223 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113826 - || 2002 TV223 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113827 - || 2002 TG225 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113828 - || 2002 TC226 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113829 - || 2002 TN226 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113830 - || 2002 TA227 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113831 - || 2002 TC227 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113832 - || 2002 TP227 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113833 - || 2002 TC229 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113834 - || 2002 TH231 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113835 - || 2002 TP231 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113836 - || 2002 TR231 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113837 - || 2002 TT232 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113838 - || 2002 TX232 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113839 - || 2002 TG235 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113840 - || 2002 TH236 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113841 - || 2002 TO236 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113842 - || 2002 TR236 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113843 - || 2002 TG237 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113844 - || 2002 TV237 || 6 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113845 - || 2002 TD238 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113846 - || 2002 TV239 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113847 - || 2002 TR240 || 6 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113848 - || 2002 TH241 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113849 - || 2002 TL241 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113850 - || 2002 TG242 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113851 - || 2002 TL242 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113852 - || 2002 TF245 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113853 - || 2002 TK246 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113854 - || 2002 TN246 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113855 - || 2002 TL249 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113856 - || 2002 TB250 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113857 - || 2002 TT250 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113858 - || 2002 TY252 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113859 - || 2002 TM253 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113860 - || 2002 TE254 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113861 - || 2002 TZ254 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113862 - || 2002 TD255 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113863 - || 2002 TG255 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113864 - || 2002 TN255 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113865 - || 2002 TR255 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113866 - || 2002 TZ256 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113867 - || 2002 TA258 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113868 - || 2002 TR258 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113869 - || 2002 TV258 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113870 - || 2002 TC259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113871 - || 2002 TH259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113872 - || 2002 TM259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113873 - || 2002 TT259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113874 - || 2002 TY259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113875 - || 2002 TP260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113876 - || 2002 TE261 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113877 - || 2002 TG261 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113878 - || 2002 TR261 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113879 - || 2002 TB262 || 10 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113880 - || 2002 TP262 || 10 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113881 - || 2002 TB264 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113882 - || 2002 TF264 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113883 - || 2002 TD265 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113884 - || 2002 TS265 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113885 - || 2002 TU265 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113886 - || 2002 TG266 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113887 - || 2002 TC267 || 11 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113888 - || 2002 TG267 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113889 - || 2002 TL267 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113890 - || 2002 TA270 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113891 - || 2002 TG270 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113892 - || 2002 TL270 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113893 - || 2002 TN270 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113894 - || 2002 TP271 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113895 - || 2002 TR271 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113896 - || 2002 TB272 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113897 - || 2002 TF273 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113898 - || 2002 TT273 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113899 - || 2002 TO274 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113900 - || 2002 TR274 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten